Igeln kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Igeln (Bo socken, Närke), sjö i Hallsbergs kommun, 
Igeln (Svennevads socken, Närke), sjö i Hallsbergs kommun,  (9,32 ha)
Igeln, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (5,79 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn